Zille steht für:

 Zille (Bootstyp), ein Typus eines flachen Binnen-Lastkahns
 Februar (niederdeutsch)
 (15724) Zille, ein Asteroid

Zille ist der Familienname von:
 Heinrich Zille (1858–1929), deutscher Maler, Zeichner und Fotograf
 Helen Zille (* 1951), Premierministerin der südafrikanischen Provinz Westkap
 Oliver Zille (* 1960), deutscher Kulturmanager 
 Rainer Zille (1945–2005), deutscher Maler
 Walter Zille (1891–1959), Zeichner, Sohn von Heinrich Zille

Siehe auch:
 Cille
 Zile
 Zilles
 Zschille